Schlepzig  est une commune de Brandebourg (Allemagne), située dans l'arrondissement de Dahme-Forêt-de-Spree.

Démographie

Notes et références 

Commune en Brandebourg